Ogawa kan som auktorsförkortning betyda:

 Joshua R. Ogawa
 T. Ogawa

Robotskapade auktorsförkortningar